Váczi ist der Familienname folgender Personen:

 Dénes Váczi (* 1964), ungarischer Fußballspieler
 Eszter Váczi (* 1976), ungarische Sängerin
 Gheorghe Váczi (1922–2006), rumänischer Fußballspieler
 Zoltán Váczi (* 1966), ungarischer Fußballspieler